Ernst Nordström kan syfta på:

 Ernst Nordström (1864–1946), svensk ingenjör, direktör för Nordströms linbanor
 Ernst Nordström (1850–1933), finländsk konstfrämjare